Дещептаря може да се отнася за:

 Дещептаря, румънско списание, издавано в Черновци (Черновиц, Чернаут), Австро-Унгария от Йон Грамада;
 Дещептаря, румънски вестник, издаван в Солун, Османската империя;
 Дещептаря, румънско списание, излизало от 1990 до 2005 г. в Тимишоара и Букурещ.